Wanborough est un village du Surrey, en Angleterre.
 Wanborough est un village du Wiltshire, en Angleterre.

Homonymie de localités